Consaca kan syfta på:

Colombia 

 Consaca (kommun i Colombia), Nariño, 
 Consacá, ort, Nariño,